Liste der deutschen Länder kann sich beziehen auf

 die Liste der Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, siehe Deutschland#Verwaltungsgliederung
 die Liste der Gliedstaaten der Weimarer Republik, siehe Weimarer Republik#Territoriale Gliederung
 die Liste der Gliedstaaten der Deutschen Kaiserreichs, siehe Deutsches Kaiserreich#Gebietsgliederung
 die Liste der Mitgliedstaaten im Deutschen Bund
 die Liste der Territorien im Heiligen Römischen Reich